

Кубяково — присілок, Муслюмовський район, Татарстан
 Кубяково — присілок, Учалинський район, Башкортостан